

Cinema 
 Joey – film del 1985 diretto da Roland Emmerich
 Joey – film statunitense del 1986
 Joey – film australiano del 1997
 Joey – serie televisiva statunitense

Musica 
 Joey – brano musicale di Bob Dylan del 1976
 Joey – singolo dei Concrete Blonde del 1990
 Joey – singolo dei Sugarland del 2009

Onomastica
Joey – ipocoristico inglese di Joseph o, più raramente, di Josephine o Johanna

Personaggi 
 Joey – personaggio della serie animata Ben 10
 Joey – personaggio della serie televisiva Dawson's Creek
 Joey – personaggio delle serie televisive Friends e Joey
 Joey – personaggio della serie televisiva Melissa & Joey
 Joey – personaggio della serie animata Maledetti scarafaggi
 Joey – personaggio della serie a fumetti Yu-Gi-Oh! e della relativa trasposizione animata

Altro 
 Joseph Anthony Barton – detto Joey, allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

Pagine correlate 
Joe